Зауэрлендер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Зауэрлендер, Виллибальд (1924—2018) — немецкий искусствовед.
  (1789—1869) — немецкий издатель.
  (1866—1962) — немецкий издатель.
  (1943—2016) — швейцарский издатель.